Ercole Gian Antonio Turinetti di Priero – nobile italiano
 Ercole Ludovico Turinetti di Priero – nobile italiano
 Gian Antonio Turinetti di Priero – nobile italiano